Александар Ђокић се може односити на:

 Александар Ђокић (1924—2003) професор Пољопривредног факултета у Београду
 Александар Ђокић  (1933—2019) оперски певач
 Александар Ђокић (1936—2002) архитекта